Miejscowość w USA:
 Armour – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Douglas

Miejscowość w Kanadzie:
 Armour – miejscowość w prowincji Ontario